Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1983 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Qualifiés

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1983
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis
Tennis en mai 1983
Tennis en juin 1983